Charidotis — род жуков из семейства листоедов, насчитывающий около 180 видов.

Систематика 
Некоторые виды рода:
 Charidotis diabolica Świętojańska et Borowiec, 2000
 Charidotis kudrnai Sekerka, 2009
 Charidotis miniata Boheman, 1855
 Charidotis pygmaea (Klug, 1829)
 Charidotis zikani Spaeth, 1936

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Щитоноски
Роды жесткокрылых